Джон Грем (,  31 серпня 1975, Денвер) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 229-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Кароліна Гаррікейнс» та «Авангард» (Омськ).

Загалом провів 230 матчів у НХЛ, включаючи 6 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Тренерська робота 
З 15 вересня 2011 тренер воротарів клубу ХЛСШ «Су-Сіті Мушкетер».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Тампа-Бей Лайтнінг» — 2004.

Статистика

Посилання 

 

Американські хокеїсти
Американські хокейні воротарі‎
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Американські хокейні тренери
Спортсмени з Колорадо